Elaninae — це малі хижі птахи легкої статури з довгими загостреними крилами. Elanine поширені майже по всьому світу: два ендемічних види зустрічаються в Америці, два — в Австралії та один — в Африці, тоді як шуліка чорноплечий поширений від Європи й Африки на заході до Південно-Східної Азії.

Таксономія та систематика 
У 1851 році британський зоолог Едвард Бліт описав Elaninae як офіційну підродину Accipitridae. Однак вони також об’єднані в Accipitrinae, ширшу підродину, описану французьким орнітологом Луї Жаном П'єром Війо в 1816 році. У 1931 році Петерс використав підродину Elaninae, перерахувавши її членів як Elanus, Chelictinia та Machaeramphus. У 1950-х роках кілька авторів виявили, що Gampsonyx був пов’язаний з Elanus, а не з соколами, на основі морфологічних особливостей.

Кладограма:

Примітки 

Підродини птахів
Яструбові